Salut poate avea următoarele semnificații

 Salut - gest sau formulă uzuală de politețe, de respect, de simpatie etc. la întâlnirea cu cineva sau la despărțire
 Salut, revistă pentru adolescenți din România
 Salutul roman - gestul de salut la romani, în antichitate
 Salutul nazist sau Salutul lui Hitler
 Salutul Imperial
 Salutul Regal
 La Salut, cartier din Barcelona

Legături externe 
 Forme de salut în diverse culturi , 7 iulie 2012, Ziarul Lumina